Covelo (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Covelo (Gondomar), een plaats in Portugal
Covelo (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra
Covelo (Tábua), een plaats in Portugal